Offshore  har flere betydninger:
 Offshore betegner havområder, der ligger langt væk fra kysten
 Offshorekonstruktion, bygning til havs
 Offshore-boring, opdagelsen og udviklingen af olie- og gasresourcer, der ligger under vandet, via boring
 Offshoring, at rykke en virksomheds processer til et andet land
 Offshore-hosting, internethosting i et andet land end kundens
 Offshore-vindenergi, vindenergi i en vandmasse
 Offshore (roman), en britisk roman fra 1979 af Penelope Fitzgerald
The Offshore, en gruppering i tv-serien 3%
 Offshore (album), et album fra 2006 af bandet Early Day Miners
 "Offshore" (sang), en sang fra 1996 af den britiske dance-musikgruppe Chicane
 Offshore-banking, banksektor med hovedsæde i udlandet
 Offshore-firma
 Offshore-fond, kollektiv investering i offshore-centre
 Offshore-investering
 Offshore balancing, et begreb anvendt ved analyse af internationale forhold
 Offshore powerboat racing, powerboat racing